Theaterstraße 14 ist die Adresse folgender Immobilien:

 Theaterstraße 14 (Hannover), Haus der Langeschen Stiftung, 1900 errichtetes, denkmalgeschütztes Gebäude und Stiftungssitz, heute Teil der Galerie Luise
 Theaterstraße 14 und Katharinenstraße 1, Baudenkmal in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K